486 puede referirse a:
 Los años
 486
 486 a. C.
 1486
 2486
 Otros
 (486) Cremona, un asteroide.
 486, una serie de procesadores de Intel y, por metonimia, los ordenadores que implementaban.